Veleño – abitanti di Vélez (Colombia)
Veleño – abitanti di Vélez-Málaga